Ostrach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ostrach (Donau) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Ostrach (Iller) – vattendrag, Bayern, 
 Ostrach, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region,